Young Corbett ist der Name folgender Personen:

* Young Corbett II (William J. Rothwell; 1880–1927), US-amerikanischer Boxer
 Young Corbett III (Raffaele Capabianca Giordano; 1905–1993), US-amerikanischer Boxer